NGC 5722 (другие обозначения — MCG 8-27-14, ZWG 248.16, NPM1G +46.0301, PGC 52355) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5722
Волопас (созвездие)